CSL steht für:
 Canadian Soccer League, die höchste kanadische Fußballliga
 Chinese Super League, die höchste chinesische Fußballliga
 Citation Style Language, eine auf XML basierende Beschreibungssprache für Zitationsstile
 Codemist Standard LISP, eine Variante der Programmiersprache LISP
 Comfortable Speech Level, Pegel angenehmer Sprachlautstärke
Concurrent Separation Logic von Stephen Brookes und Peter W. O’Hearn
 Consoles Sport League, Wettkampf-Plattform für Computerspiele im Bereich Konsolen
 die Klasse der kontextsensitiven Sprachen (engl. context sensitive languages)
 CSL – Crime Scene Lake Glory, deutscher Titel der Fernsehserie Glory Days
 die Partei ČSL (Ceskoslovenská strana lidová) in Tschechien
 CSL (Unternehmen), australisches Pharmazieunternehmen
 Hong Kong CSL Limited, ältester und größter Mobilfunkprovider in Hongkong
 Coupé Sport Leichtbau, eine Zusatzbezeichnung für BMW Sportwagen, siehe
BMW 3.0 CSL und
BMW M3 CSL
 Calciumstearoyl-2-lactylat
 Cooperative Security Location, eine Kategorie kleiner US-Militärstützpunkte im Ausland
 Canada Steamship Lines, kanadische Schifffahrtsgesellschaft

csl steht für:
 Chinesische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache in der Volksrepublik China

CSL